Геттер Яани (; род. , Таллин, Эстония) — эстонская певица и финалистка третьего сезона Eesti otsib superstaari (в переводе с  «Эстония ищет суперзвезду»). Геттер вышла в финал 8 октября 2009 года, где в 7 круге заняла четвёртое место, выбыв из дальнейшей борьбы. Представляла Эстонию на Евровидении 2011 в Германии.

Биография 
Она окончила Таллинскую среднюю школу Кристийнэ. По состоянию на 2011 год она училась в Таллинском профессиональном центре обучения () по специальности «модельер». Геттер Яаани также обучается в школе изобразительных искусств Sillamaa..

Карьера 
Стала известна в 2009 году благодаря участию в третьем сезоне музыкального шоу Eesti otsib superstaari (эстонской версии Pop Idol), где пробилась в финал и смогла продержаться до 8 круга.

После известности, полученной благодаря участию в шоу, Геттер записала свой первый сингл в январе 2010 — Parim Päev. Песня была написана и спродюсирована Свеном Лыхмусом. Песня получила широкую известность в Эстонии и была популярна на многих местных радиостанциях.

7 июня был выпущен второй сингл Grammofon, первый альбом певицы Parim Päev был выпущен через два дня после сингла. Геттер в течение всего лета 2010 года ездила с национальным туром в поддержку альбома. Геттер также имеет опыт работы в театре: она участвовала в эстонской версии мюзикла High School и Золушке (В последнем также была в главной роли).

Геттер также появилась в эпизоде ситкома Riigimehed и принимала участие в шоу Dancing 4 Life..

26 февраля получила право представить Эстонию на Евровидении 2011 с песней «Rockefeller Street». Певица удачно выступила в полуфинале, что дало ей возможность исполнить композицию в финале песенного конкурса, где она заняла 24 место из 25 возможных, набрав 44 балла.

В 2013 году Getter выпускает первый сингл, исполненный в стиле «метал», и снимает видеоклип, который является шуткой (Eesti Laul Joke).

Актёрский опыт 
В 2010 Геттер принимает участие в мюзикле High School. Летом 2010. приняла участие в съёмках «Tuhkatriinu» (Золушка), где она играет главную роль. Премьера фильма состоялась 15 сентября.

Впервые на ETV в конце 2010 был выпущен телесериал «Riigimehed», где Getter Jaani играет саму себя.

Getter также играет 20 Марта 2011 в культурном центре Сальме, где состоится премьера мюзикла «Verelegend», повторение выступлений состоится осенью 2011 года.

Eesti otsib superstaari 
Ниже приведена таблица с участием Геттер в финале Eesti otsib superstaari

Eesti Laul 2011 
Участница полуфинала конкурса с композицией Свена Лыхмуса «Rockefeller Street», с которой прошла в финал (который состоялся 26 февраля 2011). 26 февраля 2011 года в суперфинал вышла Getter и Outloudz. Геттер победила при 62 % против 38 % занявшей второе место группы Outloudz с композицией «I Wanna Meet Bob Dylan»

Дискография

Альбомы 

 Jõuluvalgus (2011;Moonwalk)
 DNA (2014;Moonwalk)

Мини-Альбомы 
 2010: Parim Päev EP (Moonwalk)

Награды 
 Ежегодная премия эстонской поп-музыки (Eesti Popmuusika Aastaauhinnad):
 Самый красивый артист года 2011
 R2 Aastahitt 2 место за Valged Ööd

Примечания

Ссылки 
 Getter Jaani blogi 
 VIDEO: Getterile meeldib kirikus palju rohkem esineda, kui telekaamerate ees  — Delfi, 15. detsember 2009

Eesti otsib superstaari
Исполнители Moonwalk Records
Участники «Евровидения-2011»
Представители Эстонии на «Евровидении»